Összesen 21 (32) epizódból áll. Az első része a "Miss Maflaville / A gondolatolvasó" és a legutolsó a "Nincs suli!: A musical" volt. Amerikában 2003. november 7. és 2005. június 10. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok